Куп УЕФА 2001/02.  је била 31. сезона одржавања другог по значају УЕФА клупског такмичења.

Такмичење је почело 9. августа 2001. и завршило се финалним мечом одиграним 8. маја 2002.

Учествовало је 145 клубова из 51 националних савеза.

Квалификације 
Прве утакмице су игране 9. августа, а реванш утакмице 23. августа 2001.

|}
1 Утакмица (која је завршена победом Елфсборга од 3:1) је регистрована службеним резултатом 3:0 у корист Нарве Транс пошто је откривено да је Елфсборг у свом саставу имао суспендованог играча, Кристијана Лундстрема.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 11. до 20. августа, а реванш утакмице 25/27. септембра 2001.

|}

1 Због безбедносних проблема у Русији одиграна је само једна утакмица, на неутралном терену, у Варшави, Пољска.
2 ПСЖ је победио службеним резултатом 3:0 јер је током меча дошло до нестанка струје у Букурешту, па је утакмица прекинута.

Друго коло 
Прве утакмице су игране 16/18. октобра, а реванш утакмице 30. октобра/1. новембра 2001.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 20/22. новембра, а реванш утакмице 4/6. децембар 2001.

|}

Осмина финала 
Прве утакмице су игране 19/21. фебруара, а реванш утакмице 28. фебруара 2002.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 14. марта, а реванш утакмице 21. марта 2002.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 4. априла, а реванш утакмице 11. априла 2002.

|}

Финале

Види још 
 Лига шампиона 2001/02.
 Интертото куп 2001.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 2001/02. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 2001/02. у УЕФА такмичењима